Der F.K. Bodø/Glimt ist ein Fußballverein aus der nordnorwegischen Stadt Bodø, der seit der Saison 2018 wieder in der erstklassigen Eliteserien an den Start geht. Seine größten Erfolge sind der zweimalige Gewinn des Norwegischen Pokals 1975 und 1993 sowie der Gewinn der norwegischen Meisterschaft in den Jahren 2020 und 2021.

Geschichte 
Der Verein wurde 1916 unter dem Namen Fotballklubben Glimt gegründet und war seit den 1920er Jahren einer der erfolgreichsten Vereine im Norden Norwegens. Nach der Öffnung des Norwegischen Pokals für Vereine aus dem Norden (1963) gelang 1975 der erste Pokalsieg durch einen 2:0-Endspielsieg gegen Vard Haugesund. Bodø/Glimt war 1976 der zweite nordnorwegische Verein nach dem FK Mjølner, der nach der 1972 erfolgten Öffnung der norwegischen Liga für Mannschaften aus dem Norden des Landes in die höchste Spielklasse, damals die 1. Divisjon, aufsteigen konnte. Bereits im ersten Jahr wurde die Mannschaft Vizemeister. Nach vier Jahren Erstklassigkeit stieg Bodø/Glimt 1980 wieder ab, in den 1980er Jahren spielte der Verein zeitweise nur drittklassig. Erst 1992 gelang der erneute Aufstieg in die höchste Spielklasse, ein Jahr darauf gewann Bodø/Glimt zum zweiten Mal den Norwegischen Pokal durch ein 2:0 im Endspiel gegen Strømsgodset IF. In der Liga wurde die Mannschaft zwei weitere Male, 1993 und 2003, Vizemeister. Die Saison 2005 beendete sie auf dem letzten Platz und stieg so nach 13 Jahren Erstklassigkeit in die Adeccoligaen ab.

In der Saison 2007 gelang der Wiederaufstieg. Nach einem guten 4. Platz 2008 musste der Verein 2009 als Vorletzter den erneuten Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Dieses Mal dauerte es vier Spielzeiten, bevor Bodø/Glimt im Jahre 2014 in die erste Liga zurückkehrte. Auch in den folgenden Jahren war der Verein stets in den Abstiegskampf involviert, was in der Saison 2016 in den erneuten Abstieg mündete. Allerdings gelang dieses Mal der direkte Wiederaufstieg. In der Folge konnte in der Saison 2019 im zweiten Jahr der Erstklassigkeit sogar die insgesamt vierte Vize-Meisterschaft erreicht werden. In der Saison 2020 gelang dann der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, der Gewinn der norwegischen Meisterschaft. In der Saison 2021 konnte der Titel erfolgreich verteidigt werden.

Europapokalbilanz 
Bodø/Glimt nahm bisher neunmal (Stand: Saison 2022/23) an europäischen Pokalwettbewerben teil, dreimal am Pokalsieger- und viermal am UEFA-Pokal bzw. an der UEFA Europa League, zuletzt 2020. Größte Erfolge waren dabei jeweils das Erreichen der 2. Runde (1978, 1994, 1999, 2004) bzw. der 3. Qualifikationsrunde (2020) sowie ein 3:2-Heimsieg gegen Sampdoria Genua am 15. September 1994.

Nach der Neuordnung der Europapokal-Wettbewerbe erreichte der Verein 2021/22 die 1. Qualifikationsrunde zur Champions League, wo er ausschied und in die Conference League herabgestuft wurde. Dort erreichte er über weitere Qualifikationsrunden schließlich die Gruppenphase, die er auf Platz 2 beendete. Nach Gewinn der Zwischenrunde und des Achtelfinales gelangte der Verein bis ins Viertelfinale.

Erfolge 
 Meisterschaften in Norwegen
 Eliteserien (Erstliga)
 2 × Meister: 2020, 2021
 4 × Vizemeister: 1977, 1993, 2003, 2019
  1. Division (Zweitliga)
 2 × Meister: 2013, 2017

 Pokalwettbewerbe in Norwegen
 Norwegischer Pokal (NM-Cup)
 2 × Pokalsieger: 1975, 1993
 4 × Pokalfinalist: 1977, 1996, 2003, 2021/22
 Nord-Norwegischer Pokal
 9 × Pokalsieger: 1930, 1933, 1934, 1939, 1952, 1963, 1964, 1967, 1969
 5 × Pokalfinalist: 1949, 1955, 1961, 1962, 1966

Platzierungen

Weblinks 

 Homepage von Bodø/Glimt (norwegisch)
 Julian Münz:  24. November 2020.

Einzelnachweise 

Norwegischer Fußballverein
 
Gegründet 1916